Bob Bryan e Mike Bryan erano i detentori del titolo, ma sono stati sconfitti in semifinale da Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut.

In finale Herbert e Mahut hanno sconfitto Ivan Dodig e Marcel Granollers con il punteggio di 4-6, 6-4, [10-3].

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Henri Kontinen /  John Peers (semifinale)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (semifinale)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (secondo turno)
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (campioni)

<li> Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (quarti di finale)
<li> Raven Klaasen /  Rajeev Ram (quarti di finale)
<li> Feliciano López /  Marc López (secondo turno)
<li> Ivan Dodig /  Marcel Granollers (finale)

Alternate 
  Treat Conrad Huey /  Michael Venus (primo turno)

Wildcard 

  Simone Bolelli /  Andreas Seppi (primo turno)

<li> Federico Gaio /  Stefano Napolitano (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Internazionali d'Italia 2017